Enrique Odria, né le , est un politicien péruvien, descendant de l'ancien Président du Pérou de 1948 à 1956, Manuel A. Odría. 

Il est le fondateur d'« Alternancia Perú UNO », un parti politique péruvien de centre-droit.

Biographie

Jeunesse 
Durant son enfance, Odria vit entre le Pérou, le Mexique et les États-Unis. Il étudie aux États-Unis et est diplômé d'une licence de gestion commerciale de l'université de Phoenix et obtient un master dans la même discipline à l'université de l'Arizona du Nord .

Politique 
En 2012, Odria commence à collaborer avec plusieurs groupes politiques au Pérou pour promouvoir la démocratie et le libéralisme économique, qui ne sont pas des axes très développés de la politique péruvienne. Odria favorise les théories économiques de Milton Friedman et le principe de laissez faire au sein du gouvernement.

Notes et références 

Naissance en mai 1968
Naissance à Lima
Personnalité politique péruvienne